Zellbach ist ein geographischer Name:

Ortsteile und Ortschaften:
 Zellbach (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Zellbach (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Zellbach (Gemeinde St. Andrä), Ortschaft der Stadtgemeinde Sankt Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Zellbach (Gemeinde St. Paul), Ortschaft der Marktgemeinde Sankt Paul im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Zellbach (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Gewässer:
 Zellbach (Attel) oder Rettenbach, linker Zufluss der Attel bei Lettenberg (Gemeinde Frauenneuharting), Landkreis Ebersberg, Bayern
 Zellbach (Große Vils), rechter Zufluss der Großen Vils nach Markt Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Zellbach (Innerste), rechter Zufluss der Innerste bei Silbernaal (Stadt Clausthal-Zellerfeld), Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Zellbach (Rippach), linker Oberlauf der Rippach (zum Haselbach, zur Bibert) bei Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Sellbach
 Zellenbach
 Zeller Bach
 Zellgraben